Анто́н Соболе́вский:
 Соболевский, Антон Викентиевич (1932—2012) — белорусский театровед, педагог.
 Соболевский, Антон Кузьмич (1924—2019) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда (1952).